36-й чемпионат СССР по хоккею с мячом проходил с 20 ноября 1983 года по 14 марта 1984 года.

В высшей лиге играли 14 команд. Сыграно 182 матча, в них забито 1420 мячей.

Чемпионом СССР в пятый раз подряд стала команда «Енисей» (Красноярск).

Команды — участницы

Высшая лига 

В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних-результаты игр на выезде.

Итоговая таблица чемпионата

Составы команд и авторы забитых мячей 

 «Енисей» (Красноярск) (18 игроков): Сергей Лазарев (26), Михаил Лещинский (23) — Игорь Бондаренко (25; 0), Василий Першин (25; 0), Виталий Савлук (23; 1), Юрий Третьяков (24; 0), Виктор Шакалин (23; 0), Виталий Ануфриенко (26; 32), Юрий Лахонин (26; 3), Юрий Першин (18; 1), Игорь Савлук (15; 0), Владимир Сергеев (22; 1), Евгений Стрижов (24; 4), Евгений Фирсов (26; 3), Юрий Иванов (26; 7), Сергей Ломанов-ст. (26; 57), Владимир Митрюшкин (25; 12), Андрей Пашкин (20; 40).
 «Динамо» (Москва) (18 игроков): Геннадий Шишков (26) — Сергей Зимин (24; 1), Андрей Нуждинов (25; 1), Алексей Оськин (25; 0), Владимир Харёв (26; 0), Александр Дудин (26; 17), Андрей Ефремов (26; 5), Виктор Митрофанов (25; 0), Владимир Плавунов (25; 13), Максим Потешкин (15; 0), Валерий Бочков (26; 12), Сергей Назарчук (23; 2), Николай Усольцев (26; 28), Александр Цыганов (26; 29). В составе команды также выступали Валерий Маслов (1; 0), Сергей Пастбин (3; 0) и вратари Андрей Галкин (1) и Валерий Сипчин (3).
 СКА (Хабаровск) (18 игроков): Сергей Бурдюхов (20), Владимир Огнев (16) — Александр Волков (26; 0), Сергей Тисленко (12; 0), Евгений Шестаков (14; 1), Сергей Янина (24; 2), Юрий Горностаев (21; 3), Виктор Ковалёв (26; 20), Александр Леонов (14; 1), Александр Першин (25; 13), Вячеслав Саломатов (24; 1), Юрий Тишин (26; 6), Евгений Березовский (26; 27), Сергей Данилов (17; 1), Николай Паздников (25; 17), Валерий Чухлов (23; 42). В составе команды также выступали Игорь Прахт (2; 0), Александр Шишкин (8; 0).
 «Динамо» (Алма-Ата) (20 игроков): Александр Лапотко (26), Аркадий Ляпин (21) — Евгений Агуреев (26; 49), Владимир Алексеев (?; 1), Вячеслав Горчаков (26; 10), Александр Ионкин (?; 10), Марсель Кикбаев (21; 1), Владимир Набер (26; 2), Алексей Никишов (23; 4), Александр Осокин (26; 7), Юрий Почкунов (20; 0), Валерий Привалов (26; 26), Валерий Савин (24; 14), Василий Сердюк (6; 0), Сергей Смольников (7; 0), Валерий Сухоруков (?; 5), Игорь Фаттахов (?; 0), Александр Фондов (?; 0), Юрий Чурсин, Николай Шмик (26; 1).
 «Зоркий» (Красногорск) (18 игроков): Андрей Герасимов (12), Александр Теняков (24) — Владимир Баранов (26; 7), Николай Горелов (26; 5), Валерий Грачёв (9; 0), Александр Караблин (25; 27), Михаил Климов (26; 16), Сергей Корнеев (24; 6), Владимир Кузьмин (13; 0), Михаил Курыгин (25; 0), Леонид Лобачёв (24; 11), Вячеслав Панёв (26; 0), Сергей Першин (25; 0), Игорь Соберзянов (26; 9), Николай Соловьёв (26; 8). В составе команды также выступали Андрей Бедич (2; 0), Сергей Майборода (2; 0), Владимир Новиков (4; 0).
 «Кузбасс» (Кемерово) (20 игроков): Александр Господчиков, Николай Никонов — Владимир Бахаев (1), Вадим Гордеев (2), Вадим Господчиков (2), Вадим Гришпун (1), Вадим Давыдов, Виктор Давыдов, Вячеслав Девянин (1), Олег Захаров (2), Сергей Кондрашов (34), Сергей Кухтинов (6), Сергей Лихачёв (10), Владимир Масленников (2), Сергей Мяус (1), Юрий Никитин (12), Андрей Пфейф, Валерий Тараканов, Игорь Тараканов, Александр Хрисоненко (17).
 СКА (Свердловск) (21 игрок): Сергей Иванович Лазарев (24), Валерий Попков (17) — Юрий Алексеев (24; 2), Александр Артемьев (26; 1), Сергей Бутаков (25, 6), Евгений Великанов (?; 0), Леонид Вострецов (26, 8), Виктор Девятых (18, 0), Александр Епифанов (26, 1), Олег Ерастов (4, 0), Александр Ермолаев (25, 21), Леонид Жаров (24, 2), Олег Корпалёв (24, 8), Александр Ларионов (4, 0), Александр Пестов (9, 0), Сергей Пискунов (16, 16), Владислав Самородов (23; 0), Александр Сивков (26, 26), Сергей Топычканов (20, 1), Ирик Фасхутдинов (22, 5), Валерий Эйхвальд (22, 7).
 «Строитель» (Сыктывкар) (18 игроков): Виктор Гамаюнов (23), Сергей Морозов (12) — Эдуард Бай (26; 11), Сергей Белоусов (26; 6), Игорь Глубоков (26; 7), Алексей Другов (26; 6), Александр Евстафьев (6; 1), Андрей Жигулин (26; 5), Михаил Канов (?; 0), Михаил Кинев (25; 0), Владимир Марков (26; 14), Александр Михайлов (17; 1), Рафик Мухометзянов(6; 0), Борис Норкин (26; 18), Андрей Палев (26; 1), Александр Пасынков (26; 6), В. Стрекалов (1; 0), Лев Холопов (26; 5).
 «Вымпел» (Калининград Московской области) (18 игроков): Владимир Болденко (20), Алексей Кичигин (22) − Андрей Богданюк (20; 0, Сергей Виноградов (25; 1), Юрий Волоснов (23; 0), Михаил Вороцков (25; 2), Алексей Ерошин (19; 0), Валерий Ильин (24; 0), Михаил Калинин (25; 0), Андрей Кукушкин (26; 17), Геннадий Любченко (26; 2), Сергей Митин (23; 1), Расик Мухаметзянов (26; 1), Анатолий Попов (26; 37), Николай Семёнычев (26; 2), Владимир Солдатов (18; 1), Валентин Челноков (26; 24). В команде также выступал Павел Матвеев (1; 0).
 «Старт» (Нижний Новгород) (18 игроков): Николай Домненков (?), Александр Кадышев (24), Александр Окулов(?) — Дмитрий Быков (7; 0), Сергей Гладких (25; 2), Евгений Горячев (25; 10), Алексей Дьяков (26; 18), Геннадий Ионов (26; 1), Владимир Коровин (25; 2), Вячеслав Крыгин (22; 3), Андрей Локушин (?; 0), Сергей Максименко (26; 35), Владимир Медведский (26; 1), Валерий Осипов (25; 1), Виктор Пугачёв (?; 6), Александр Рычагов (24; 2), Владимир Салеев (26; 6), Олег Шестеров (26; 0).
 «Родина» (Киров) (19 игроков): Вячеслав Зяблицев, Геннадий Михеев − Сергей Агалаков (9), Александр Добрых (15), Игорь Загоскин, Юрий Игнатьев (7), Олег Казаковцев, Сергей Кислицин (4), Владимир Кузьмин, Владимир Куимов, Валерий Куковякин (15), Юрий Марущак, Виктор Перевозчиков, Владимир Пунгин (12), Александр Раков (2), Владимир Стариков (16), Олег Филимонов, Сергей Александрович Фоминых (7), Геннадий Хлебников.
 «Юность» (Омск) (18 игроков): Юрий Карнаухов (23), Александр Мальцев (26) − Тимофей Андреев (24; 5), Сергей Батманов (22; 1), Виктор Екимов (22; 1), Владимир Зенков (24; 13), Александр Кармацких (26; 0), Андрей Кобелев (26; 27), Владимир Костюк (23; 0), Игорь Листопад (21; 2), Виктор Мирошниченко (26; 8), Юрий Полстянов (21; 1), Юрий Самсонов (26;0), Владимир Созинов (25; 0), Сергей Удод (21; 29), Юрий Ухов (11; 0), Валерий Хлопин (26; 10), Михаил Черномазов (25; 0).
 «Локомотив» (Иркутск) (18 игроков): Владимир Крюков (25), Валерий Мемма (26) — Евгений Данилов (26; 0), Николай Ельчанинов (13; 8), Николай Караев (26; 4), Юрий Кириллов (13; 0), Александр Клементьев (26; 16), Александр Малетин (26; 7) Владимир Петров (26; 11), Виталий Похоев (22; 0), Сергей Семёнов (26; 8), Владимир Ташкинов (24; 0), Юрий Труфанов (21; 0), Валерий Фофанов (25; 0), Сергей Черняев (26; 0), Салават Шамсутдинов (25; 3), Виктор Шаров (26; 22), Михаил Швецов (25; 11).
 «Водник» (Архангельск) (19 игроков): Сергей Драчёв (10), Александр Лебедев (26) — Алексей Аршинов (12; 0), Игорь Гапанович (7; 2), Юрий Зайцев (24; 0), Вячеслав Иевлев (19; 2), Анатолий Илясов (23; 2), Иван Калинин (12; 0), Игорь Крапивин (25; 1), Игорь Кузнецов (19; 0), Василий Митрофанов (26; 8), Виктор Митрофанов (25; 3), Андрей Панин (26; 23), Виталий Петровский (24; 10), Сергей Попов (24; 2), Александр Романюк (24; 0), Вячеслав Серов (23; 12), Александр Шкаев (23; 8). В составе команды также выступал Михаил Зануров (1; 0).

Лучший бомбардир — Сергей Ломанов-ст. «Енисей» (Красноярск) — 57 мячей.

По итогам сезона определён список 22 лучших игроков.

Первая группа класса «А» 

Соревнования прошли с 20 ноября 1983 по 14 марта 1984 года. На предварительном этапе 32 команды, разбитые на четыре подгруппы, оспаривали по две путёвки от каждой подгруппы в финальную часть.

Первая подгруппа 

 Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.
 Результат команды «Север» (Северодвинск) уточнены по календарю-справочнику «Хоккей с мячом. Высшая лига. 1992—1993 год.», автор-составитель А. Фафурин, гор. Архангельск, Издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера». (На самом деле «Север» (Северодвинск) набрал 28 очков, а не 24, и занял четвёртое место, а не пятое).
 Результаты матчей «Фили» (Москва) − «Красная заря» (Ленинград) нуждаются в уточнении (в каком-то из них «Красная заря» (Ленинград) забила ещё один мяч). Эти матчи выделены курсивом.
 В таблице показаны результаты, полученные при суммировании ячеек для каждой команды, а в скобках показаны итоговые показатели команд, приведённые в Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Вторая подгруппа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6. Результаты матчей «Уральский трубник» (Первоуральск) − «Локомотив» (Оренбург) требуют уточнения (в каком-то из этих матчей команде «Уральский трубник» записан один лишний мяч). Эти матчи выделены курсивом. В скобках приведены данные по разнице забитых и пропущенных мячей из энциклопедии, а без скобок данные, полученные при суммировании ячеек.

Третья подгруппа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6. Результаты матчей команд «Уралхиммаш» (Свердловск), «Никельщик» (Верхний Уфалей) и «Хромпик» (Первоуральск) требуют уточнения. Эти матчи выделены курсивом. В скобках приведены данные по разнице забитых и пропущенных мячей из энциклопедии, а без скобок данные, полученные при суммировании ячеек.

Четвёртая подгруппа 

Таблица составлена по энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6. К сожалению, в этой таблице много неточностей, и результаты матчей требуют уточнения. В скобках приведены данные по разнице забитых и пропущенных мячей из энциклопедии, а без скобок данные, полученные при суммировании ячеек.

Финал 

Прошёл в Ульяновске.

 «Волга» (Ульяновск) (18 игроков): Андрей Грехов, Олег Шубин − Николай Афанасенко (132), Евгений Землянов (10), Владимир Коваль (2), Владимир Терехов (19), Сергей Евдокимов (1), Сергей Ключников (8), Владимир Иванов (2), Сергей Наумов (27), Фёдор Тонеев (3), Раип Фасхутдинов, В. Кузьмин (27), Андрей Савосин (28), Андрей Ахметьев (4), Андрей Царапкин, П. Почекуев, П. Кондратьев . Главный тренер Ю. А. Васильев.
 «Уральский трубник» (Первоуральск) (19 игроков): Владимир Чермных, В. Иренков − Алексей Разуваев (35), А. Некрасов (7), Дмитрий Репях (20), Владимир Матвеев (2), Юрий Трофимов (1), Александр Дубов (6), Сергей Титлин (12), Владимир Мишурнов (47), В. Нючев, Евгений Федотов (10), А. Мальцев (22), Станислав Маркин (4), В. Киндсфатер (1), В. Печёнкин (3), Андрей Рябков, А. Романов (18), Юрий Черных, Михаил Танков (1), Сергей Ин-Фа-Лин, Е. Белобородов. Главный тренер С. М. Эдукарьянц
 Право выступать в высшей лиге завоевали «Волга» (Ульяновск) и «Уральский трубник» (Первоуральск).

Вторая группа класса «А» 

Соревнования прошли с 6 декабря 1983 по 3 марта 1984 года. На предварительном этапе 37 команд, разбитые на семь групп, определили победителей. В 5 и 6 группах команды играли в 4 круга с разъездами, в остальных − в один круг в одном городе. В финальном турнире участвовали победители групп, которые определили победителя второй группы класса «А» и обладателя путёвки в первую группу.
 Первая зона. (Свирск), Иркутская область. Победитель «Энергия» (Свирск).
 Вторая зона. (Карпинск), Свердловская область. Победитель «Машиностроитель» (Карпинск).
 Третья зона. (Энгельс), Саратовская область. Победитель «Старт» (Ульяновск).
 Четвёртая зона. (Боровичи), Новгородская область. Победитель «Металлург» (Боровичи).
 Пятая зона. Победитель «Ока» (Навашино).
 Шестая зона. Победитель «Дизельаппаратура» (Ярославль).
 Седьмая зона. (Орша), Белорусская ССР. Победитель «Авангард» (Буды), Харьковская область Украинской ССР.

Финальный турнир второй группы класса «А» 

В финальном турнире участвовали победители групп, и включенное дополнительно в состав участников «Торпедо» (Сызрань), вели спор за одно место в первой лиге. Заключительный этап соревнований состоялся в Навашино.

Группа «А»

Группа «Б»

За 1-4 места

 Матчи состоялись в рамках предварительных турниров.

За 5-8 места

 Матчи состоялись в рамках предварительных турниров.

 «Ока» (Навашино): Ю. Ерофеев, С. Буровин — А. Андрианов (40), В. Горин (4), В. Куликов (40), Е. Лопаточкин (2), А. Козлов (31), С. Родионов (4), С. Калинин (6), А. Маслов (5), А. Ярунин (7), А. Григорьев (29), С. Терентьев (10), Н. Денисов (5), В. Морозов (19), И. Пичугин (9), С. Щаднов (4), С. Безносов. Главный тренер — В. Г. Федулов. В скобках − забитые мячи.
Право выступать в первой группе класса «А» завоевала «Ока» (Навашино).

Чемпионаты СССР по хоккею с мячом
Чемпионаты СССР в 1983 году
Чемпионаты СССР в 1984 году